Kosmos dla mas – drugi album zespołu Romantycy Lekkich Obyczajów, który ukazał się nakładem S.P. Records dnia 5 grudnia 2013. Singlem zapowiadającym wydawnictwo została piosenka Ziemia planeta ludzi.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013